Okręty US Navy o nazwie USS "Ingraham", pochodzącej od Duncana Ingrahama (1802-1891):
 Pierwszy "Ingraham" (DD-111) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918 i skreślony w 1936.
 Drugi "Ingraham" (DD-444) był niszczycielem typu Gleaves, który został zwodowany w 1941 i zatonął po kolizji w 1942.
 Trzeci "Ingraham" (DD-694) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który został 1944 i skreślony w 1971. Został przekazany Grecji, gdzie został przemianowany na HS "Miaoulis". W Grecji został skreślony w 1992 i zatopiony jako okręt cel w 2001.
 Czwarty "Ingraham" (FFG-61) był fregatą typu Oliver Hazard Perry, który został zwodowany w 1988 i pozostawał w służbie do 30 stycznia 2015. W czasie ćwiczeń "LSE2021" w pobliżu Hawajów posłużył jako okręt-cel, został zatopiony 15 sierpnia 2021. 
Ingraham